Erotikon :

 Erotikon (Vers le bonheur), film suédois de Mauritz Stiller sorti en 1920
 Erotikon, film tchécoslovaque réalisé par Gustav Machaty sorti en 1929